

Codici 
 MHZ – codice aeroportuale IATA della base RAF Mildenhall di Mildenhall (Regno Unito)
 mhz – codice ISO 639-3 della lingua mor

Altro 
 mHz – simbolo del millihertz
 MHz – simbolo del megahertz